Altendorf ist der Name folgender Personen:

 Christoph von Altendorf, schwarzburgischer Aufständiger im Bauernkrieg
 Hans-Dietrich Altendorf, em. Ordinarius für Kirchengeschichte an der Theologischen Fakultät Zürich
 Hellmut Haase-Altendorf (1912–1990), deutscher Komponist, Dirigent und Pianist
 Werner Altendorf (1906–1945), deutscher Politiker (NSDAP)
 Wilhelm Altendorf (1874–1948), deutscher Konstrukteur und Maschinenbauer
 Wolfgang Altendorf (1921–2007), deutscher Schriftsteller, Verleger und Maler

Altendorf heißen/hießen folgende Orte:
 in Deutschland
 Altendorf (Landkreis Bamberg), Gemeinde im Landkreis Bamberg, Bayern
 Altendorf (Landkreis Schwandorf), Gemeinde im Landkreis Schwandorf, Bayern
Bürgermeisterei Altendorf, Bürgermeisterei im Landkreis Essen, Rheinprovinz
 in Österreich
 Altendorf (Niederösterreich), Gemeinde im Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 in der Schweiz
 Altendorf SZ, Gemeinde im Bezirk March des Kantons Schwyz

Gemeindeteile:
 in Bayern
 Altendorf (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Altendorf (Mörnsheim), Ortsteil des Marktes Mörnsheim, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Altendorf (Pressath), Ortsteil der Stadt Pressath, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Altendorf (Weismain), Ortsteil der Stadt Weismain, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 in Hessen
 Altendorf (Naumburg), Ortsteil von Naumburg, Landkreis Kassel, Hessen
 in Niedersachsen
 Altendorf (Brome), Ortsteil von Brome, Landkreis Gifhorn
 Altendorf (Stadt Holzminden), Ortskern von Holzminden
 Altendorf (Nordhorn), Ortsteil der Stadt Nordhorn im Landkreis Grafschaft Bentheim
 Altendorf (Osten), Gemeindeteil von Osten im Landkreis Cuxhaven
 in Nordrhein-Westfalen
 Altendorf (Ruhr), seit 1970 Burgaltendorf, Stadtteil von Essen
 Altendorf (Dorsten), Ortsteil von Dorsten, Kreis Recklinghausen
 Altendorf (Essen), Stadtteil von Essen
 Altendorf (Fröndenberg), Ortsteil von Fröndenberg, Kreis Unna
 Altendorf (Meckenheim), Ortsteil von Meckenheim, Rhein-Sieg-Kreis
 Altendorf (Radevormwald), Ortsteil von Radevormwald, Oberbergischen Kreis
 in Sachsen
 Altendorf (Chemnitz), Stadtteil von Chemnitz
 Altendorf (Sebnitz), Ortsteil von Sebnitz, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 in Sachsen-Anhalt
 Altendorf (Kelbra), Ortsteil von Kelbra (Kyffhäuser), Landkreis Mansfeld-Südharz
 in Schleswig-Holstein
 Altendorf, Ortsteil von Husum an der Altendorfer Straße gen Norden Richtung Wobbenbüll
 in Thüringen
 Altendorf (Altenberga), Ortsteil von Altenberga, Saale-Holzland-Kreis
 Altendorf (Altenburg), Ortsteil von Altenburg, Landkreis Altenburger Land

 in Österreich
 Altendorf (Gemeinde Sittersdorf), Katastralgemeinde und Ortschaft von Sittersdorf, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Altendorf (Gemeinde Wolfsberg), Ortschaft von Wolfsberg, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Altendorf (Gemeinde Texingtal), Ortschaft von Texingtal, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Altendorf (Gemeinde St. Roman), Ortschaft von Sankt Roman, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Altendorf (Gemeinde Sarleinsbach), Ortschaft von Sarleinsbach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Altendorf (Gemeinde Sankt Marein-Feistritz), Ortsteil von Sankt Marein-Feistritz, Bezirk Murtal, Steiermark
 in der Schweiz
 Altendorf SG, Ortsteil der Gemeinde Buchs im Bezirk Werdenberg des Kantons St. Gallen

historisch:
 in Polen
 Altendorf, Kreis Stuhm, Westpreußen, seit 1945: Stara Wieś (Dzierzgoń) im Powiat Sztumski, Woiwodschaft Pommern
 Altendorf, Kreis Greifenberg, Pommern, seit 1945: Łatno im Powiat Gryficki, Woiwodschaft Westpommern
 Altendorf, historischer Name von Groß Altendorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Starynia (Korsze) im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
  Altendorf, historischer Name von Stara Wieś (Racibórz), Stadtteil von Ratibor, Powiat Raciborski (Landkreis Ratibor), Woiwodschaft Schlesien
 in Rumänien
 Bătrâna, Ortschaft im Kreis Hunedoara in Siebenbürgen, Rumänien
 in Russland
 Altendorf, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, seit 1946: Wischnjowoje (Kaliningrad, Prawdinsk) im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad
 in Tschechien
 Stará Ves nad Ondřejnicí, Gemeinde, (Altendorf bei Braunsberg)
 Stará Ves u Rýmařova, Gemeinde im Bezirk Bruntál, (Altendorf bei Römerstadt)
 Stará Ves u Přerova, Gemeinde im Bezirk Přerov, 
 Stará Ves (Vysoké nad Jizerou), Ortsteil von Vysoké nad Jizerou im Bezirk Semily, (Altendorf bei Hochstadt)
 Staré Oldřůvky, Ortsteil von Budišov nad Budišovkou, (Altendorf bei Stadt Liebau)
 in der Slowakei
 Spišská Stará Ves, Stadt im Bezirk Kežmarok
 in Slowenien
 Altendorf in der Steiermark (slowenisch Starše), Gemeinde in der Untersteiermark
sowie:
 Bahnhof Altendorf (Ruhr), ehemaliger Bahnhof in Essen-Burgaltendorf
 Bahnhof Essen-Altendorf, ehemaliger Bahnhof in Essen-Altendorf
 Burg Altendorf, Essen
 Haus Altendorf, ehemalige Wasserburg in Fröndenberg-Altendorf
 Zeche Altendorf Tiefbau, ehemaliges Steinkohlen-Bergwerk in Essen

Altendorf, Sonstiges:
 Altendorf (Adelsgeschlecht), bayerisches Adelsgeschlecht
 Altendorf (westfälisches Adelsgeschlecht) zu Burg Altendorf im Essener Stadtteil Burgaltendorf
  Altendorf/Aldendorp (Adelsgeschlecht) zu Haus Altendorf in Fröndenberg-Altendorf
 Altendorf Maschinenbau, deutscher Hersteller von Formatkreissägen mit Hauptsitz in Minden/Westfalen
 Wilhelm Altendorf GmbH, weltweit führender Spezialist für Formatkreissägen

Siehe auch:
 Aldendorp
 Altdorf, Altendorff
 Altes Dorf